Mount Haynes steht für:

* Mount Haynes (British Columbia)
 Mount Haynes (Wyoming)